Bravi ist der Familienname folgender Personen:

 Maurizio Bravi (* 1962), italienischer Priester, Diplomat des Heiligen Stuhls
 Michele Bravi (* 1994), italienischer Popsänger und YouTuber